Bocana — род чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц. Распространены в Юго-Восточной Азии и Австралии. Тело коренастое. Хоботок короткий. Щупики узкие и длинные, второй членик изогнутый. Усики по длине равны половине длины всего тела. Брюшко не выступает за пределы задних крыльев. Крылья широкие. Ноги толстые с длинными шпорами.

Классификация 
Род был впервые описан в 1859 году английским натуралистом Френсисом Уокером (Francis Walker, 1809—1874). Включает несколько синонимов, в том числе Lamura. В составе рода:

Bocana alpipalpalis  (Pagenstecher, 1884)
Bocana linusalis  Walker, [1859]
Bocana longicornis  Holloway, 2008
Bocana manifestalis Walker, 1858
 =
Bocana marginata  (Leech, 1900)
Bocana silenusalis  Walker, 1859
Bocana umbrina  Tams, 1924

Примечания

Литература 
 Owada M. 1987. A taxonomic study on the subfamily Herminiinae of Japan : (Lepidoptera, Noctuidae) Nat. Sci. Mus. monogr. 2: 1—208.

Ссылки 
 Bocana Walker, 1859. Atlas of Living Australia.
 Bocana Walker, 1859
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых
Таксоны, описанные Френсисом Уокером